crkva sv. Duha u Gornjem Humcu
 crkva sv. Duha u Hvaru
 crkva sv. Duha u Lovreću (stara)
 crkva sv. Duha u Lovreću (nova)
 crkva sv. Duha u Omišu
 crkva sv. Duha u Splitu
 crkva sv. Duha u Šibeniku
 crkva sv. Duha u Škripu
 crkva sv. Duha u Visu
 crkva sv. Duha u Vrbanju
 Benediktinski samostan i crkva Sv. Duha u Nuštru